Seznam polkov z zaporedno številko 98.

Seznam 
 Pehotni
 98. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 98. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 98. pehotni polk (Wehrmacht)
 98. strelski polk (ZSSR)
 98. gorski polk (Wehrmacht)
 98. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 98. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 98. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 98. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 98. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi